La gara a squadre juniores fa da qualificazione alle finali di specialità ed individuali.

Ogni paese può avere al massimo 5 ginnaste nella squadra, di cui 4 gareggiano ad ogni attrezzo. Per il risultato finale sono considerati solo i tre punteggi migliori per ogni attrezzo.

Podio

Risultati   

XXX Campionati europei di ginnastica artistica femminile